Чемпионат Дании по шахматам 1989 года проходил в Ольборге.

Первыми к финишу пришли Эрлин Мортенсен и Бент Ларсен. В проведённом матче за первое место победил Эрлин Мортенсен, став в третий раз чемпионом страны.

Таблица

Матч за первое место

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1989
 DM-Omkamp 1989
 

Чемпионаты Дании по шахматам
1989 год в шахматах
Спортивные соревнования в Ольборге
Спорт в Дании в 1989 году